Tibin peut désigner :
 Tibin, un village du département de Bokin, dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso.
 Tibin, un village du département de Koupéla, dans la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Tibin, un village du département de Méguet, dans la province du Ganzourgou et la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Tibin, un village du département de Yako, dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso.
 Tibin, un village du département de Ziga, dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Tibin, un village du département et la commune urbaine de Ziniaré, dans la province de l’Oubritenga et la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités